Полчин-Здруй (), Польцин () — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Свидвинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 7,21 км². Население — 8485 человек (на 2013 год).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Западно-Поморского воеводства
Курорты Польши
Бывшие немецкие города (Померания)